Тхэджо (太祖) — посмертное имя монарха в Корее. Обычно присваивалось основателю династии.

 Тхэджо (Когурё) — основатель государства Когурё.
 Ван Гон — основатель династии Ван и государства Корё.
 Ли Сонге — основатель династии Ли и государства Чосон.

См. также 
 Тай-цзу